Bagno peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Bagno, village du powiat de Białystok
 Bagno, village du powiat de Łomża 
 Bagno, village du powiat de Mońki
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bagno, village du powiat de Konin
 Bagno, village du powiat de Koło
dans d'autres voïvodies
 Bagno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Bagno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bagno, village de la voïvodie de Łódź
 Bagno, village de la voïvodie de Lublin
 Bagno, village de la voïvodie de Lubusz
 Bagno, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Bagno, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
en  :
 Bagno, frazione de la commune de L'Aquila
 Bagno, frazione de la commune de Reggio d'Émilie